Er hebben minstens drie verschillende Silvertone Records bestaan. De oudste Silvertone Records was een platenlabel gemaakt voor Sears Roebuck & Co. Dit label was opgenomen in een keten samen met warenhuizen.

Deze Silvertone Records heeft bestaan tussen 1905 en 1931, en kwam kort terug in 1940 en 1941. De meeste platen werden gemaakt door Columbia Records, terwijl sommige ook werden gemaakt door Paramount Records en Gennett Records.

Er heeft ook korte tijd een Brits Silvertone Records platenlabel bestaan dat platen van 20 cm leverde in de jaren dertig.

Er is nog een Britse Silvertone Records, in het bezit van de Zomba Music Group. De eerste en bekendste groep was The Stone Roses in de late jaren tachtig. In de jaren 90 tekende de Belgische groep Metal Molly een direct artist agreement met Silvertone en zij waren de eerste Belgische groep met een dergelijk contract in de Verenigde Staten. Zij werden hierin evenwel voorafgegaan door de Nederlandse rockband Tupelo Honey, afkomstig uit het Noord-Brabantse Helmond.

Brits platenlabel
Sony BMG